Маркін Віктор Федорович — радянський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Маркін Владлен Миколайович — дослідник «Слова о полку Ігоревім».
 Маркін Володимир Миколайович — радянський і російський поп-співак, кіноактор, підприємець, композитор і автор дитячих пісень, телеведучий.
 Маркін Ігор — український пауерліфтер; майстер спорту України.
 Маркін Максим Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Маркін Михайло Семенович — депутат Верховної Ради УРСР.
 Маркін Семен Григорович (1912—1978) — український графік і педагог.

Топоніми 

 Маркін — хутір у Ростовській області

Див. також 
 Маркіна
Російські прізвища